Il doppio del Fischer Grand Prix 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bob Hewitt e Frew McMillan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Robert Lutz e Stan Smith.

Lutz e Smith hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Heinz Günthardt e Pavel Složil.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)

 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (finale) 
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
 Colin Dibley /  Paul Kronk (quarti di finale) 
 Željko Franulović /  Balázs Taróczy (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1980